Нутрихондрия (Nutrichondria) — это психологически обусловленное расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивыми идеями о вреде каких-либо продуктов для организма без медицинских на то оснований. При данном заболевании человек чрезмерно озабочен негативными последствиями потребления некоторых продуктов питания. Зачастую диагнозы по непереносимости определенных элементов (в основном глютена и лактозы) ставятся самостоятельно, на основе недостаточных или вовсе ошибочных научных доказательств. Нутрихондрия представляет собой разновидность ипохондрии.

Исследование заболевания

В Великобритании 
Согласно исследованию британской компании DNAfit, в котором принимали участие 4000 респондентов, почти половина опрошенных (45 %) утверждают, что они страдают от непереносимости или от аллергии на определенные продукты питания. Однако только у 15 % из них есть медицинское подтверждение болезни, что говорит о том, что остальные 30 % респондентов поставили диагноз самостоятельно. Чаще всего опрошенные упоминали вред лактозы и глютена (32 % и 24 % соответственно), что, однако, было доказано медицинскими тестами и диагностиками лишь в 5 % случаев. Согласно исследованию, молодые люди в возрасте от 24 до 35 лет наиболее подвержены нутрихондрии. Больше половины опрошенных (57 %) в этой возрастной категории считают, что у них есть непереносимость или аллергия, по сравнению с только 28 % для группы респондентов старше 55 лет.

В США 
Исследования в области здоровья, проведенные компанией Pew Research Center показали, что взгляды людей на вопросы питания напрямую связаны с тем, насколько сильно они сосредоточены на своем рационе. Те респонденты, что характеризуют себя как наиболее заинтересованных в правильном питании (86 %), более склонны к диетам и чаще указывают на наличие у них аллергических реакций на определенные виды продуктов. Глютен и лактозу из своего рациона исключают 12 % и 17 % опрошенных соответственно.

Причины появления нутрихондрии 
Распространение нутрихондрии связано с возросшей популярностью принципов правильного питания и ЗОЖ, особенно широко освещаемых в СМИ. В условиях большого количества информации медицинского характера о разнообразных продуктах питания, их свойствах и влиянии на организм человека, пользователи Интернета и других средств массовой информации чувствуют себя достаточно компетентными для обнаружения симптомов непереносимости определенных пищевых элементов без консультации со специалистами. Это приводит к самостоятельному установлению диагноза и необходимой диеты.
По мнению исследователей DNAfit, причины распространения данного расстройства весьма разнообразны и редко имеют научную основу. Так, среди основных факторов были названы:
 Сравнение своего состояния с популярной личностью, которая рассказывала о схожих симптомах
 Советы и рекомендации, полученные от членов семьи и друзей
 Чтение статей о подобных заболеваниях
 Резкое увеличение массы тела
 Получение информации о болезнях посредством социальных сетей
Проблема заключается в том, что сейчас очень много неквалифицированных «специалистов» в социальных сетях, которые дают анекдотические советы.
Отказ от продуктов, содержащих лактозу или глютен, становится все более и более популярным, и это связано с такими мифами как «молочные продукты вредны для вас» и «глютен портит здоровье кишечника». Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности.
Кроме того, в настоящее время имеются бесчисленные тесты, которые предположительно «диагностируют» любую пищевую непереносимость, но у них нет доказательств в отношении точности результатов.

Последствия нутрихондрии

Вред для здоровья 
Ограничения в питании, не основанные на медицинских показаниях, могут отрицательно сказываться на здоровье человека. Согласно исследованию DNAfit, больше половины респондентов (52 %) в возрастной группе от 25 до 34 лет утверждают, что готовы отказаться от глютена, не имея на то медицинских причин. Это означает исключение из рациона продуктов, содержащих пшеницу и ячмень, которые оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, люди, отказавшиеся от глютена, более склонны к набору веса, так как они потребляют больше калорий. Широко распространенные альтернативные виды безглютеновой муки обладают более высоким гликемическим индексом, содержат больше углеводов и калорий, чем пшеничная мука. В безглютеновую выпечку также зачастую добавляют больший процент жиров и сахара, чтобы восполнить отсутствие клейковины.
Исключение глютена из рациона может также привести к нехватке в организме клетчатки и других питательных элементов.
Нутрихондрики могут так же отказываться и от овощей из-за убежденности в возможной аллергической реакции, что лишает организм необходимых витаминов.

Психологические последствия 
Помимо негативного влияния на здоровье, нутрихондрия может сказываться на психологии человека и на его ментальном здоровье. Нутрихондрия провоцирует навязчивые мысли о питании, отдельных продуктах и их вреде, что приводит к появлению напряженности и тревожности, боязни нанести организму вред и вызвать аллергическую реакцию. Ограничения рациона заставляют нутрихондрика находиться в постоянном состоянии контроля, которое усугубляет чувство вины в случае срыва.

Влияние на межличностные отношения 
Нутрихондрия может стать препятствием к выстраиванию нормальных отношений с другими людьми. Согласно исследованию DNAfit, каждый пятый респондент признается, что готов отказаться от приглашения поужинать с нутрихондриком из-за навязчивых идей о правильности питания.

Экономические последствия 
Нутрихондрики тратят на еду до 17 % больше за счет выбора безглютеновых и безлактозных опций

Примечания

Ссылки 
 Gluten-free industry is healthy, but is the food?, 24.10.2019
 «А в этом точно нет глютена?»: кто такие нутрихондрики 
 Кто такие нутрихондрики? Диетологи смеются над новым пищевым трендом 

Расстройства приёма пищи